Тёмкина — женская форма фамилии Тёмкин. Известные носительницы:

 Тёмкина, Вера Яковлевна (род. 1929) — советский и российский химик в области координационной химии, дочь Я. С. Тёмкина.
 Тёмкина, Елизавета Григорьевна (1775—1854) — предполагаемая дочь императрицы Екатерины II и князя Г. А. Потёмкина-Таврического.
 Тёмкина, Изабелла Яковлевна (род. 1921) — советский и российский оториноларинголог и аудиолог, дочь Я. С. Тёмкина.
 Тёмкина, Ирина Михайловна (род. 1931) — советский и российский экономист.
 Тёмкина, Ирина Семёновна (1931—2015) — советский инженер в области высокотемпературных печей.
 Тёмкина, Марина Залмановна (род. 1948) — русская поэтесса.